Il riduzionismo in generale sostiene che gli enti, le metodologie o i concetti di una scienza debbano essere ridotti a dei minimi comuni denominatori o a delle entità il più elementari possibili.

Il riduzionismo esiste in vari campi:
 Riduzionismo – filosofia
 Riduzionismo – matematica
 Riduzionismo – fisica

Altri progetti